Chindia Târgoviște ist der Name folgender rumänischer Fußballvereine:

 FC Chindia Târgoviște, gegründet 2010
 FCM Târgoviște, gegründet 1948, hieß von 1996 bis 2003 Chindia Târgoviște